Kaleo (plaats), bestuurslaag in het regentschap Bima van de provincie West-Nusa Tenggara, Indonesië
 Kaleo (rockband), IJslandse rockband